Demchok bezeichnet:
ein Dorf in Ladakh, Indien, siehe Demchok (Ladakh)
ein Dorf im Autonomen Gebiet Tibet, siehe Dêmqog
eine Meditationsgottheit des tantrischen Buddhismus, siehe Chakrasamvara